

Toponymes 
 La Saulce, une commune française du département des Hautes-Alpes.
 Saulce-sur-Rhône, une commune française du département de la Drôme, communément appelée simplement Saulce.
 Saulces-Monclin, une commune française du département des Ardennes, issue de la fusion en 1828 des trois anciennes communes de Monclin,
 Saulces-aux-Bois et
 Saulces-Vielle.
 Les Loges-Saulces, une commune française du département du Calvados.